René Back, né le  à Constance en Allemagne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HC Davos || LNA
|| 40 || 0 || 2 || 2 || 18 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || SC Herisau || LNB
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HC Coire || LNA
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 2001-2002 || HC Coire || LNA
|| 34 || 1 || 4 || 5 || 18 || 14 || 1 || 1 || 2 || 6 
|-
| 2002-2003 || ZSC Lions || LNA
|| 25 || 0 || 1 || 1 || 20 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || GCK Lions || LNB
|| 12 || 1 || 5 || 6 || 26 || 8 || 0 || 5 || 5 || 6
|-
| 2003-2004 || ZSC Lions || LNA
|| 45 || 0 || 1 || 1 || 32 || 13 || 0 || 0 || 0 || 14 
|-
| 2003-2004 || GCK Lions || LNB
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || ZSC Lions || LNA
|| 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || GCK Lions || LNB
|| 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || EV Zoug || LNA
|| 31 || 3 || 8 || 11 || 32 || 9 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2005-2006 || EV Zoug || LNA
|| 34 || 1 || 6 || 7 || 47 || 7 || 1 || 1 || 2 || 12 
|-
| 2006-2007 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 1 || 8 || 9 || 30 || 12 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2007-2008 || EV Zoug || LNA
|| 50 || 1 || 9 || 10 || 44 || 7 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 50 || 6 || 12 || 18 || 42 || 10 || 1 || 0 || 1 || 16
|-
| 2009-2010 || HC Davos || LNA
|| 49 || 2 || 14 || 16 || 28 || 6 || 0 || 0 || 0 || 14 
|-
| 2010-2011 || HC Davos || LNA
|| 45 || 1 || 5 || 6 || 42 || 13 || 0 || 1 || 1 || 8  
|-
| 2011-2012 || HC Davos || LNA
|| 43 || 1 || 5 || 6 || 40 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2012-2013 || HC Davos || LNA
|| 49 || 2 || 8 || 10 || 28 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2013-2014 || HC Davos || LNA || 39 || 0 || 7 || 7 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Kloten Flyers || LNA || 50 || 0 || 15 || 15 || 36 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2015-2016 || Kloten Flyers || LNA || 39 || 0 || 7 || 7 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || EHC Kloten || LNA || 48 || 4 || 7 || 11 || 34 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || EHC Kloten || LNA || 27 ||2 || 5 || 7 ||	14 ||9 	||0 ||2 ||2 ||6
|-
| 2018-2019 || EHC Kloten || LNB || 42 || 4 || 21 || 25 || 26 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 	
|-
| 2019-2020 || EHC Kloten || LNB || 29 || 0 || 3 || 3 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || EHC Kloten || LNB || 34 || 0 || 8 || 8 || 12 || 17 || 1 || 1 || 2 || 6

Notes et références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Constance
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du GCK Lions
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC Coire
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EV Zoug
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten